Мариничи — название населённых пунктов:

Россия 
 Мариничи — посёлок в Карачевском районе Брянской области.

Украина 
 Мариничи — село в Путильском районе Черновицкой области.